Pjatnyzja (ukrainisch П'ятниця; deutsch „Freitag“) ist der Name:

 eines ukrainischen Speerwerfers, siehe Oleksandr Pjatnyzja
 eines Dorfes in der Westukraine, siehe Pjatynzja (Ort)